Пашнец — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.

Входит в состав сельского поселения Железнодорожного, с точки зрения административно-территориального деления — в Железнодорожный сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Шексны — 26 км, до центра муниципального образования Пачи — 8 км. Ближайшие населённые пункты — Соболино, Шапкино, Берендюха.

По переписи 2002 года население — 7 человек.

Примечания

Ссылки 
 Пашнец в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Шекснинского района